Vance est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Courtney B. Vance (né en 1960), acteur et producteur américain ;
 Cyrus Vance (1917-2002), homme politique américain ;
 Cyrus Vance, Jr. (né en 1954), procureur aux États-Unis, fils du précédent ;
 Jack Vance (1916-2013), auteur américain de science-fiction ;
 James Vance (1953-2017), scénariste de bande dessinée et dramaturge américain ;
 James David Vance (né en 1984), écrivain, homme d'affaires et  sénateur américain ;
 Louis Joseph Vance (1879-1933), écrivain américain de roman policier ;
 Paul Vance (1929-2022), auteur-compositeur américain ;
 Robert Brank Vance (1828-1899), général confédéré et homme politique des États-Unis ;
 Virginia Vance (1902-1942), actrice américaine ;
 Vivian Vance (1909-1979), actrice américaine ;
 William Vance (1935-2018), dessinateur belge de bande dessinée, auteur notamment de XIII.

Personnages de fiction 
 Alyx Vance, personnage de la série de jeux vidéo Half-Life ;
 Eli Vance, personnage de la série de jeux vidéo Half-Life ;
 Emmeline Vance, personnage de la saga Harry Potter ;
 Leon Vance (1963-), personnage de fiction de la série télévisée américaine NCIS : Enquêtes spéciales ;
 Vance Duke, personnage de la série télévisée Shérif, fais-moi peur.

Toponyme

Vance, section de la commune belge d'Étalle, en Région wallonne.

Vance, localité de l'Alabama ;
 Vance, localité de Caroline du Sud ;
 Le Comté de Vance, comté de Caroline du Nord ;
 Vance Air Force Base, base militaire américaine en Oklahoma ;

Vancé, commune française, située dans le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire.

Divers 
 La Légende de Bagger Vance, roman de 1955, écrit par Steven Pressfield.

Homonymie de toponyme